Ха̀мкане (Ла̀мкане, ла̀скане, ко̀нкане) е български народен обичай, свързан с празника Сирни Заговезни.

На червен конец се завръзва и се спуска от тавана – парче бяла халва, варено яйце и въглен. Най-възрастният мъж в семейството завърта конеца и всеки член на семейството около трапезата се опитва да хване халвата или яйцето само с уста без да ползва ръце. Веднага след хамкането конецът се пали, като се нарича последователно на всеки от присъстващите и според това как гори се гадае за здраве.

В някои райони на България чрез паленето на конеца се гадае и за бъдещата реколта, плодовитостта на добитъка или за предстояща женитба. В Ловешко конецът се поставя на гредата на тавана или се заравя в нивата. В други случаи се поставя пред домашната икона за здраве. Яйцето или въглена в някои случаи го слагат в ярема на добитъка за здраве. След това всеки член на семейството иска прошка от останалите. Всички приемат прошката, забравят за лошите случки и отменят всички наказания и лоши мисли.

Източници 

Български обичаи